Синецький — селище в Україні, підпорядковане Сєвєродонецькій міськраді Луганської області. 
 Синецький Брід - перевіз через річку Сіверський Донець у сучасних межах міст Лисичанськ та Сіверськодонецьк.